Шена () — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Больцано
 Шена () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона